Mrtve duše so lahko: 

Mrtve duše (drama), drama Vinka Möderndorferja.
Mrtve duše (roman), roman Nikolaja Vasiljeviča Gogolja.